Arnoldo Medeiros (Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1945) é um letrista e poeta brasileiro.

Discografia 
 Arnoldo Medeiros, o homem, o poeta
 Fred Falcão e Arnoldo Medeiros
 Love me

Poetas do estado do Rio de Janeiro
Letristas do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro